Veneskoski kan syfta på:
Veneskoski, Kankaanpää – en by i Kankaanpää församling
Veneskoski, Seinäjoki – en tätort i Seinäjoki i Södra Österbotten